Сандрин Боннер (, род. 31 мая 1967 года, Клермон-Ферран, Франция) — французская актриса, кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Лауреат двух премий «Сезар», за роли в фильмах «За наших любимых» (1983) и «Без крыши, вне закона» (1985). Наиболее известна по ролям в фильмах: «Под солнцем Сатаны» (1987), «Мсье Ир» (1989), «Церемония» (1995), «Среди лжи» (1999), «Восток-Запад» (1999), «Откровенное признание» (2004) и «Шахматистка» (2009).

Биография

Ранние годы 
Сандрин Боннер родилась 31 мая 1967 года в Клермон-Ферране, Франция. Она была седьмой из одиннадцати детей в семье, её родители — Люси и Марсель Боннер. Большую часть детства она провела в Гриньи (пригород Парижа), где получила среднее образование в коллеже имени Жана Вилара. Её отец — рабочий и строитель, а мать — набожная домохозяйка, свидетель Иеговы. Это причина, по которой она не хранит много воспоминаний о детстве: в их доме было очень скучно, дней рождения не праздновали, Рождество не отмечали.

Сандрин говорила, что ненавидит религии, но уважает веру: «В религиях есть очень кастрационный аспект. Какая-то покорность и эта мысль о грехе, которая холодит мне спину». О своём детстве она говорила: «У меня амнезия, может быть, не без сознания, но общего моего детства». Сандрин Боннер готовилась стать парикмахером, но всегда мечтала сниматься в кино. Первые свои шаги в кинематографе она сделала ещё в детстве, снявшись в фильмах «Бум 2», «Придурки на каникулах» и «Синематон» в 1982 году.

После смерти отца в 1986 году, ей пришлось взять на себя содержание своей матери, двух младших братьев и сестры, больной аутизмом.

Карьера 

В 1990-е годы Сандрин Боннер снялась в двух фильмах совместного производства России и Франции: «Откровения незнакомцу» (1995) режиссёра Жоржа Бардавила, и «Восток-Запад» (1999) режиссёра Режиса Варнье.

В 1984 году Сандрин Боннер получила премию «Сезар» как «Самая многообещающая актриса» за фильм «За наших любимых» (1983). Затем она снялась в главной роли в фильме «Без крыши, вне закона», в 1985 году. За роль в этом фильме Боннер была удостоена второй премии «Сезар» в номинации «Лучшая женская роль» в 1986 году.

Впоследствии Сандрин Боннер ещё пять раз номинировалась на эту премию за роли в фильмах: «Под солнцем Сатаны» (1987), «Мсье Ир» (1989), «Жанна д'Арк» (1994), «Церемония» (1995) и «Восток-Запад» (1999). Последнюю, шестую номинацию на премию «Сезар» она получила в 2008 году за «Лучший документальный фильм» «Её зовут Сабина» (2007).

Наиболее примечательной работой актрисы считается роль Софи в фильме Клода Шаброля «Церемония» (1995), где её партнёршей по фильму стала актриса Изабель Юппер. В основе сюжета картины история двух женщин, служанки Софи и работающей на почте Жанны, которые решаются убить своих богатых недоброжелателей, на которых работает Софи. За свою роль в этом фильме на Венецианском кинофестивале в 1995 году Сандрин совместно с Изабель Юппер получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

В 2004 году она снялась в другом фильме Патриса Леконта, «Откровенное признание», который был артхаусным кассовым хитом в США.

В 2017 году Сандрин Боннер снялась в социальном фильме «Prendre le large» режиссёра Гаэля Морель об обратной иммиграции. На 8-й церемонии вручения премии «Магритт», она получила почётную премию «Магритт» от Академии Андре Дельво. В 2019 году на 33-ем фестивале в Кабуре возглавляла жюри в номинации «художественный фильм».

Личная жизнь 

Имеет дочь Жанну от американского актёра Уильяма Хёрта, с которым она встречалась с 1992 по 1997 год. Её вторая дочь, Адель — от французского сценариста Гийома Лорана (их брак был заключён 29 марта 2003 года).

Общественная позиция 
В 1993 году она сбросила полтонны навоза под окнами офиса журнала Voici, в знак протеста против публикаций фотографий, сделанных без её согласия. Перформанс был снят корреспондентами канала Canal+.

Выступает против дискриминации лиц, страдающих психическими расстройствами. С 2007 года Сандрин Боннер является крёстной матерью ассоциации Ciné-ma différence — НКО, целью которой является предоставление равных возможностей для культурного досуга лицам с аутизмом, инвалидностью, болезнью Альцгеймера, психическими расстройствами.

Перед президентскими выборами во Франции 2002 года Сандрин Боннер выступила в поддержку кандидата от социалистов Лионеля Жоспена. В 2011 году участвовала в праймериз Социалистической партии — она была ответственной за сферу культуры и массовых коммуникаций в штабе кандидата Обри.

Фильмография

Актриса

Режиссёр, сценарист 
  — «»
  — «»

Оператор 
  — «»

Награды и номинации 
Полный список наград и номинаций на сайте IMDb.com.

Примечания

Ссылки 

 

Лауреаты премии «Кубок Вольпи»
Социалисты Франции
Киноактрисы Франции‎